Toto je seznam obcí v departementu Pyrénées-Atlantiques ve Francii, jichž je celkem 546:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Pyrénées-Atlantiques